Funda může znamenat:

příjmení osob
 Jiří Funda (* 1995) – český fotbalista
 Otakar Antoň Funda (* 1943) – český filosof, religionista, překladatel, vysokoškolský učitel a bývalý evangelický farář

jiný význam
 Funda – obec v Angole

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení